Л'Іль-Ада́м () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Валь-д'Уаз. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 31 км на північ від Парижа, 16 км на північний схід від Сержі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 4978 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 11549,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Персоналії 
 Робер Ірш (1925—2017) — французький актор.

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Л'Іль-Адам на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Валь-д'Уаз

Примітки 

Муніципалітети департаменту Валь-д'Уаз